Mama Puri!? (, ) — хентайне комедійне двохсерійне OVA-аніме 2009 р. виробництва студій Digital Works і Media Blasters.

Сюжет 
В один прекрасний день батько головного героя відвідує сина, який нечасто його бачить через зайнятість на роботі, і раптово каже, що йому потрібна мати. Кейта щиро здивований, якщо тільки не шокований, адже він вже дорослий, а тому намагається щось заперечити. Проте батько його не слухає, натомість знайомить з двома красивими молодими жінками — Кадзухой Татесімой, яка працює в магазині, і Чійо Савагірі, секретарем компанії. Сказавши, що тепер ці дами живуть разом з Кейтою, а третя кандидатка з'явиться пізніше, і що до кінця канікул головному герою потрібно визначитися з вибором, Джинта моментально зникає, додавши наостанок: «Мені пора на роботу. І ще одна річ, найближчим часом мене не жди, я їду у відрядження».

Кейта допомагає незнайомкам облаштуватися, Кадзуха готує обід і посилає Кейту за покупками. На вулиці Кейта зізнається, що не представляє кандидаток в ролі матерів через їх молодість, і зустрічає подругу дитинства, яка, як з'ясовується, закохана в нього. Тим часом пізніше в будинок таємно через вікно пробирається п'яний детектив Норіко Касукаве, відома своїм грайливим і вульгарним характером. Починаються пригоди еротичного квартету, до якого приєднується і Мінамі Харука.

Критика 
Рейтинг аніме на сайті Myanimelist.net — 6,8/10, Anime News Network — 6,8/10.

Примітки

Посилання 
 Mama Puri!?  на Myanimelist.net

Аніме 2009
Хентай аніме та манґа
Комедійні аніме та манґа